Ruchti ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Ruchti (* 1960), Schweizer Eishockeytorwart
 Bernhard Ruchti (* 1974), Schweizer Organist und Komponist 
 Hans Ruchti (1903–1988), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Hans Ruchti (Schauspieler) (* 1970), Schweizer Schauspieler 
 Karl Ambros Glutz-Ruchti (1748–1825), Schweizer katholischer Geistlicher
 Peter Joseph Glutz-Ruchti (1754–1835), Schweizer Politiker 
 Viktor Franz Anton Glutz-Ruchti (1747–1824), Schweizer katholischer Geistlicher